Белоре́ченская — узловая железнодорожная станция Туапсинского региона Северо-Кавказской железной дороги, расположена в городе Белореченске Краснодарского края.

Находится на однопутной линии Армавир — Кривенковская. От станции отходит однопутная электрифицированная ветвь на Хаджох. Участок этой ветви до Майкопа включительно является скоростным испытательным полигоном Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта и способен работать как на постоянном токе, так и на переменном. На нём тестируются пассажирские электровозы и скоростные электропоезда.

Является станцией стыкования родов тока, постоянного со стороны Туапсе и переменного со стороны Армавира, поэтому здесь останавливаются все поезда для смены локомотива. Однако большинство пассажирских поездов, курсирующих в сторону курортов на Черноморском побережье Кавказа, в настоящее время следуют по более короткому маршруту через станции Староминская-Тимашёвская, Краснодар-1 и Горячий Ключ.

Сообщение по станции

Дальнее

Изменения в пассажирском сообщении по станции 
 26 октября 2015 года отменено пригородное пассажирское сообщение по маршруту Белореченская — Хаджох — Белореченская.
 С июля 2017 года назначен скоростной электропоезд ЭС1 «Ласточка» сообщением Адлер — Хаджох — Адлер.

Примечания

Ссылки 
 Расписание поездов по станции Белореченская в Яндексе 
 Расписание и наличие мест на сайте ОАО «РЖД» 

Станции Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги
Армавир-Туапсинская железная дорога
Станции стыкования родов тока
Узловые железнодорожные станции
Белореченск